Miejscowości w USA:
 New Cambria – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Saline
 New Cambria – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Macon